Archaeogastropoda är en ordning av snäckor. Archaeogastropoda ingår i klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Archaeogastropoda 859 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Archaeogastropoda